Cryptostemma är ett släkte av insekter. Cryptostemma ingår i familjen pysslingskinnbaggar. 

Cryptostemma är enda släktet i familjen pysslingskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Pysslingskinnbaggar
Cryptostemma